Grupo Play puede hacer referencia a:

Grupo Play, banda de pop mexicano.
Grupo Play, banda de cumbia argentina.